Václav III. je jméno těchto panovníků a dalších osob:

 Václav III. (1289–1306) – český, polský a uherský král, poslední český král z dynastie Přemyslovců
 Václav III. Opavský (asi 1445–1474) – formální kníže opavský (1452–1456) z rodu opavských Přemyslovců
 Václav III. Adam Těšínský (1524–1579) – těšínský kníže z rodu Piastovců
 Václav III. (opat žďárský) († 1561) – opat cisterciáckého kláštera ve Žďáru nad Sázavou, titulární biskup nikopolský a světícím biskup olomoucký

Rozcestníky - panovník